Melia (mythologie)
 Melia (geslacht), plantengeslacht van de Indische sering